«Флэш Гордон» () — супергеройская космоопера режиссёра Майка Ходжеса, вышедшая на экраны в 1980 году. Экранизация одноимённого комикса 1930-х годов.

Хотя актёры, играющие главных героев, подписали контракт, по которому вслед за этим фильм должны были быть сняты несколько продолжений, прокат фильма обернулся кассовым провалом, из-за чего все планы на сиквелы были свёрнуты.

Сюжет 
Минг Беспощадный, диктатор планеты Монго, намеревается уничтожить Землю, посылая на неё разрушительное излучение. Игрок в американский футбол, Флэш Гордон и его подруга Арден отправляются на Монго на ракете доктора Заркова, чтобы остановить Минга.

Факты 
 Продюсер Дино де Лаурентис первоначально собирался привлечь к работе над фильмом Федерико Феллини.
 На роль Флэша Гордона пробовался Курт Рассел, а на роль доктора Заркова — Деннис Хоппер.
 Костюм Макса фон Сюдова весил более 30 килограммов, поэтому он мог стоять в нём всего по нескольку минут.
 Все песни к фильму были написаны и исполнены группой Queen. Альбом носил одноименное название и достиг десятой строчки британского хит-парада.
 По мотивам этого фильма снята комедия с эротическим уклоном — «Флэш Гордон встречает космических болельщиц».
 Сэм Джонс как исполнитель роли Флэш Гордона появляется в комедии «Третий лишний» (англ. «Ted») 2012 года.

В ролях 
 Сэм Дж. Джонс — Флэш Гордон
 Мелоди Андерсон — Дейл Арден
 Хаим Тополь — доктор Ганс Зарков
 Макс фон Сюдов — Минг Безжалостный
 Орнелла Мути — принцесса Аура
 Тимоти Далтон — принц Барин
 Брайан Блессид — принц Валтан
 Питер Уингард — генерал Клитус
 Марианджела Мелато — генерал Кала
 Кенни Бейкер — карлик
 Робби Колтрейн — человек на аэродроме

Номинации 
 1981 Премия «Сатурн»
 Лучший научно-фантастический фильм
 Лучшая мужская роль второго плана — Макс фон Сюдов
 Лучшие костюмы — Данило Донати
 1981 Премия BAFTA
 Лучшие костюмы — Данило Донати
 Лучшая оригинальная музыка — Джон Дикон, Брайан Мэй, Фредди Меркьюри, Роджер Тейлор, Говард Блейк
 1981 Антипремия «Золотая малина»
 Худшая мужская роль — Сэм Джонс
 1980 Британская ассоциация кинооператоров
 Лучшая операторская работа — Гилберт Тейлор

См. также 
 Флэш Гордон (телесериал, 1936)
 Флэш Гордон (телесериал, 2007)
 Бак Роджерс

Примечания

Ссылки 
 Рецензия и кадры из фильма

Американские фильмы о супергероях
Фантастические фильмы 1980 года
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы Великобритании
Экранизации комиксов США
Фильмы Майка Ходжеса
Фильмы Великобритании 1980 года
Фильмы США 1980 года
Флэш Гордон
Фильмы, спродюсированные Дино Де Лаурентисом